Juynboll är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Willem Theodoor Juynboll (1833–1887), nederländsk orientalist
 Gautier Hendrik Albert Juynboll (1935–2010), nederländsk orientalist
 Hendrik Herman Juynboll (1867–1945), nederländsk orientalist
 Theodoor Willem Juynboll (1866–1948), nederländsk orientalist
 Theodoor Willem Jan Juynboll (1802–1861), nederländsk orientalist
 Willem Rudolf Juynboll (1903–1977), nederländsk konsthistoriker

Nederländska efternamn